Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale  Evgenij Kafel'nikov 7-5,6-4.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (finale)
 Tim Henman (campione)
 Cédric Pioline (semifinali)
 Nicolas Escudé (semifinali)

 Marc Rosset (secondo turno)
 Marat Safin (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 David Prinosil (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1998
ATP Tour 1998